Os saltos ornamentais foram introduzidos pela primeira vez no programa dos Jogos Olímpicos na edição de St. Louis 1904. Essa disciplina aquática, como a natação, a natação artística e o polo aquático, é regulamentada e supervisionada pela Federação Internacional de Natação (FINA), órgão responsável pelos esportes aquáticos.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!